Gabriël (aartsengel)
De aartsengel Gabriël (Zurbarán)